2 miejscowości w Polsce: 
 Gumienice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Pierzchnica 
 Gumienice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pogorzela